Crowder peut désigner :

Patronyme 

 Channing Crowder (1983-), joueur américain de football américain.
 Corey Crowder (1969-), ancien joueur de basket-ball américain.
 Jae Crowder (1990-), joueur américain de basket-ball.
 Jamison Crowder (1993-), joueur américain de football américain.
 Jean Crowder (1952-), femme politique canadienne.
 John Frederick Ellenborough Crowder (1890-1961), homme politique britannique.
 Lateef Crowder Dos Santos (1977-), acteur américain.
 Paul Crowder (1985-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Steven Blake Crowder (1987-), acteur, humoriste et animateur américain.
 Tae Crowder (1997-), joueur américain de football américain.
 Tim Crowder (1986-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
 Troy Crowder (1968-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Crowder est une ville américaine dans l'État d'Oklahoma.
 Crowder est une ville américaine dans l'État du Mississippi.
 Crowder's Mountain est un parc d'État de Caroline du Nord de 843 Ha (2083 acres) situé dans le comté de Gaston, Caroline du Nord aux États-Unis.

Voir aussi 
 
Patronyme anglais